Fachbuchverlag ist die Firmenbezeichnung von:

 Fachbuchverlag Leipzig, deutscher Verlag in Leipzig
 Fachbuchverlag Pfanneberg, deutsche Verlagsgesellschaft in Haan

Siehe auch
 Fachbuchverlag als Synonym für Fachverlag